HMS Royal Oak kan verwijzen naar acht schepen van de Britse marine die zijn vernoemd naar de Royal Oak (Koninklijke Eik) waarin Karel II van Engeland zich verstopte tijdens de Engelse Burgeroorlog:
HMS Royal Oak (1664), een oorlogsschip met 76 kanonnen te water gelaten in 1664 en verbrand door de Nederlanders in 1667 in de Tocht naar Chatham
HMS Royal Oak (1674), een oorlogsschip met 70 kanonnen te water gelaten in 1674 en in 1764 gesloopt
HMS Royal Oak (1769), een oorlogsschip met 74 kanonnen te water gelaten in 1769 en in 1805 hernoemd tot Assistance
HMS Royal Oak (1798), een schip met 74 kanonnen, maar voor de tewaterlating in 1798 hernoemd tot Renown
HMS Royal Oak (1809), een oorlogsschip met 74 kanonnen te water gelaten in 1809 en gesloopt in 1850
HMS Royal Oak (1862), een ironclad fregat te water gelaten in 1862 en verkocht in 1885
HMS Royal Oak (1892), een slagschip van de Royal Sovereignklasse te water gelaten in 1892 en gesloopt in 1914
HMS Royal Oak (1916) (08), een slagschip van de Revengeklasse te water gelaten in 1914 en gezonken in Scapa Flow in 1939 (het eerste Britse slagschip dat verging in de Tweede Wereldoorlog)